Les cinq pièces pour orchestre peuvent renvoyer aux :
Cinq pièces pour orchestre d'Arnold Schönberg (1909)
Cinq pièces pour orchestre d'Anton Webern (1913)